Caracal (település) - municípium (város) Romániában
 Karakál - más néven sivatagi hiúz, egy közepes termetű Afrikában és Ázsiában élő macskaféle